Светлана Савицкая:
 Савицкая, Светлана Васильевна — русский писатель, сказочница, доктор наук.
 Савицкая, Светлана Евгеньевна (род. 1948) — вторая женщина-космонавт в мире.